Herdieckerhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Herdieckerhoff (1892–1961), deutscher Chemiker 
 Jochen Herdieckerhoff (1963–2006), deutscher Dramaturg und Aktivist